Magarzuela puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthemis cotula.
El nombre común de la planta Matricaria recutita.
El nombre común de la planta '''''Tanacetum parthenium.